El nombre Provincia Occidental, de Occidente o del Oeste, puede hacer referencia a las siguientes entidades:

 Provincia Occidental, de Kenia.
 Provincia Occidental, de Islas Salomón.
 Provincia Occidental, de Papúa Nueva Guinea.
 Provincia Occidental, de Ruanda.
 Provincia Occidental, de Sri Lanka.
 Provincia Occidental del Cabo, de Sudáfrica.
 Provincia Occidental, de Zambia.

También a:

 Provincia de Occidente, de Atlántico (Colombia).
 Provincia de Occidente, de Boyacá (Colombia).
 Provincia de Occidente, de Cauca (Colombia).